Krokodýlí řeka může být:
 Krokodýlí řeka – řeka v Jihoafrické republice
 označení jihoafrické řeky Limpopo
 Krokodýlí řeka (hra) – skupinová psychologická hra

Objekty nazvané podle živočichů